Кратер Кольшюттер () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома и астрофизика Эрнста Арнольда Кольшюттера (1883—1969) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кольшюттер являются кратер Леонов на северо-западе; кратер Нагаока на севере; кратер Константинов на северо-востоке; кратер Ван Гент на востоке; кратер Миллз на юге-юго-востоке и кратер Сент Джон на юго-западе. На севере-северо-западе от кратера Кольшюттер находится Море Москвы. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 56,3 км, глубина — 2,4 км.

Кратер Кольшюттер имеет полигональную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим, к северо-западной части вала примыкает приметный крупный кратер, южная часть вала имеет меньшую высоту. Высота вала над окружающей местностью достигает 1150 м, объем кратера составляет приблизительно 2 300 км³. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров. Восточнее центра чаши расположены останки двух соединенных небольших кратеров, вдоль восточного края чаши пролегает неглубокая борозда.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Кольшюттер W относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-16
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны